Сен-Перду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Перду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот